Martírio de Isaías é um livro apócrifo que contém uma narrativa essênia dos fatos que antecederam a morte do Profeta Isaías pelas mãos do ímpio rei Manassés. 
Um exemplo: segundo 6.14, Manassés teria condenado o profeta hebreu por dizer que havia visto a Deus (Isaías 6.1), pois de acordo com Êxodo 33.20, ninguém pode ver a Deus e conseguir sobreviver.

Ver também
 Ascensão de Isaías
Apócrifos do Antigo Testamento